Camejo ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Camejo (* 1982), kubanischer Weitspringer
 Pedro Camejo (1790–1821), Kavallerieleutnant in der Befreiungsarmee, Adjutant und Leibwächter von José Antonio Paez
 Peter Camejo (1939–2008), US-amerikanischer Politiker und Umweltschützer
 Silvia Arroyo Camejo (* 1986), eine deutsche Wissenschaftsautorin